Marović ist der Familienname folgender Personen:

 Dražen Marović (* 1938), kroatischer Schachgroßmeister
 Miodrag Marović (1930–2013), jugoslawischer Journalist
 Svetozar Marović (* 1955), montenegrinischer Politiker
 Uroš Marović (1946–2014), jugoslawischer Wasserballspieler

Siehe auch:
 Marovitch